Финал Кубка Италии по футболу 2014 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Италии сезона 2013/14, в котором встречались «Фиорентина» и «Наполи». Матч состоялся 3 мая на Олимпийском стадионе в Риме.

Начало матча было отложено на 45 минут в связи с беспорядками на трибунах.

Благодаря дублю в первом тайме Лоренцо Инсинье и голу в конце встречи Дриса Мертенса «Наполи» одержал свою 5-ю победу в Кубке Италии.

Путь к финалу

«Фиорентина»

«Наполи»

Матч

Примечания

Ссылки 
 

2014
Матчи ФК «Фиорентина»
Матчи ФК «Наполи»
Футбол в Италии в 2014 году
Май 2014 года
События 3 мая
Футбольные соревнования в Риме